Cerkev sv. Ane, Jezero, je lahko:

 Cerkev sv. Ane, Jezero (Občina Brezovica)
 Cerkev sv. Ane, Jezero (Občina Trebnje)